Ро́джер Фи́ллип Мейсон-младший (; род. 10 сентября 1980 года в Вашингтоне, Округ Колумбия, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции атакующего защитника. Он был выбран на драфте НБА 2002 года во втором раунде под общим 30-м номером командой «Чикаго Буллз». В настоящее время является заместителем исполнительного директора ассоциации игроков НБА.

Ссылки 
 Статистика на сайте basketball-reference.com
 Профайл на сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Майами Хит»
Выпускники Школы друзей Сидвелла